Рисів'яник, Моті (яп. 餅 або яп. もち, [mot͡ɕi], моті / мочі) — традиційна святкова страва японської кухні, різновид японських солодощів.
 Укемоті, Уке Моті («Богиня, що володіє їжею») — богиня їжі в японській міфології.